Błozew Dolna – wieś na Ukrainie
 Błozew Górna – wieś na Ukrainie w rejonie starosamborskim